Niemcy:
 Flammersfeld – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen
 Flammersfeld – dawna gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Altenkirchen

Osoby:
 Arnold Flammersfeld – niemeicki fizyk
 
Zobacz też:
 Altenkirchen-Flammersfeld